Гай Кальвізій Сабін () — традиційне чоловіче ім'я в  давньоримському роду нобілів Кальвізіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Гай Кальвізій Сабін (8 до н. е. — 39 н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, син Гая Кальвізія Сабіна, консула 4 року до н. е.
 Гай Кальвізій Сабін (85 до н. е. — після 26 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки
 Гай Кальвізій Сабін — (? — після 4 до н. е.) — державний діяч ранньої Римської імпері, син Гая Кальвізія Сабіна, консула 39 року до н. е.